Clasamentul primei ligi bulgare de fotbal la finalul sezonului 1959-1960.

Descriere 
Au participat 12 echipe iar CDNA Sofia a câștigat trofeul.

Clasament

Note 
 Bulgaria - List of final tables (RSSSF)

Sezoane A PFG
A PFG